«Этаж наследия» () — композиция в Бруклинском музее в Нью-Йорке, составляющая единый объект с инсталляцией «Званый ужин» Джуди Чикаго (род. 1939), отдающей дань уважения достижениям и тяготам женского труда.

История 

Инсталляция представляет собой треугольный банкетный стол на 39 персон, каждый набор на котором символизирует значительную женщину в западной цивилизации. «Этаж» состоит из 2300 изразцов, структурно и метафорически поддерживающих стол. Каждый изразец вручную отлит и отшлифован в China Boutique. Имена, начертанные на изразцах, отбирались специальной комиссией из двадцати человек, возглавляемой Дианой Гелон и Энн Изольдой (Diane Gelon, Ann Isolde).  были выбраны из  согласно критериям: внесла ли эта женщина достойный вклад в общество, пыталась ли она улучшить условия для других женщин, иллюстрируют ли её жизнь или работа важный аспект женской истории или же они представляют ли они образец для подражания более равноправного общества.

Каждая из сторон треугольника — длиной в 14,63 м. Изначальная идея была более скромной и называлась «25 женщин, съеденных заживо» («Twenty-Five Women Who Were Eaten Alive»); в ней Джуди хотела использовать свой интерес к работе с фарфором и производству бабочек-цветов-вагин. Идея вскоре расширилась до  по три группы в  треугольная форма имеет значение, так как давно символизирует женщин, кроме того, это равносторонний треугольник, символизирующий равенство.  людей, присутствовавших на Тайной Вечере, что важно для Чикаго, так как среди этих тринадцати были только мужчины.

Это список всех 998 имён мифических и исторических выдающихся женщин, упомянутых на плитах «Этаж наследия», а также имя одного мужчины, включённого в «Этаж наследия» по ошибке. Каждое из имён ассоциировано с одной из  «Званого ужина» и, соответственно, с её эпохой. В списке приведены оригинальные имена, так, как они написаны в инсталляции, их имена на русском языке, регион, временной период и участница «Званого ужина», к которому относится женщина, а также краткие комментарии о причинах известности той или иной женщины.

Крыло I: от доисторических времён до Римской империи

1. Изначальная богиня / Primordial Goddess — 15 имён

2. Богиня плодородия / Fertility goddess — 13 имён

3. Иштар — 22 имени

4. Кали — 14 имён

5. Богиня со змеями — 13 имён

6. София — 19 имён

7. Амазонка — 12 имён

8. Хатшепсут — 20 имён

9. Юдифь — 20 имён

10. Сапфо — 21 имя

11. Аспасия — 22 имени

12. Боудикка — 20 имён

13. Гипатия — 17 имён

Крыло II: от начал христианства до Реформации

14. Марцелла — 25 имён

15. Бригитта Ирландская — 11 имён

16. Феодора — 27 имён

17. Хросвита Гандерсгеймская — 42 имени

18. Тротула Салернская — 18 имён

19. Алиенора Аквитанская — 29 имён

20. Хильдегарда Бингенская — 32 имени

21. Петронилла де Мит — 25 имён

22. Кристина Пизанская — 24 имени

23. Изабелла д’Эсте — 33 имени

24. Елизавета I — 39 имён

25. Артемизия Джентилески — 28 имён

26. Анна Мария ван Схурман — 28 имён

Крыло III: от Америки до Женской революции

27. Энн Хатчинсон — 28 имён

28. Сакагавея — 33 имени

29. Каролина Гершель — 31 имя

30. Мэри Уолстонкрафт — 34 имени

31. Соджорнер Трут — 19 имён

32. Сьюзен Энтони — 46 имён

33. Элизабет Блэкуэлл — 42 имени

34. Эмили Дикинсон — 26 имён

35. Этель Смит — 21 имя

36. Маргарет Сэнгер — 40 имён

37. Натали Барни — 27 имён

38. Вирджиния Вулф — 28 имён

39. Джорджия О’Киф — 38 имён

Примечания

Литература 
 Chicago, Judy. The Dinner Party: From Creation to Preservation. London: Merrell (2007). ISBN 1-85894-370-1
 Gallick, Sarah. The Big Book of Women Saints. New York: HarperOne (2007). ISBN 0-06-082512-X
 Hurd-Mead, Kate Campbell. A History of Women in Medicine: From the Earliest Times to the Beginning of the Nineteenth Century. Self Published (1938).
 Windsor, Laura. Women in Medicine: An Encyclopedia. Santa Barbara: ABC-CLIO (2002). ISBN 1-57607-392-0

Ссылки 
 На сайте музея 

Феминистское искусство
Списки женщин
Произведения современного искусства